Maria Luise (auch Maria-Luise,  Maria Louise, Maria Luisa) ist eine häufige Verknüpfung der Namen Maria und Luise oder Louise, die auch bei der Namensgebung von weiblichen Adligen beliebt war.

Namensträgerinnen

Adel 
alle Formen
 Maria Louise von Hessen-Rotenburg (1729–1800), landgräfliche Prinzessin des Hauses Hessen und Fürstin von Salm-Salm
 Maria Luise Albertine zu Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (genannt Prinzessin George; 1729–1818), Prinzessin von Hessen-Darmstadt
 Maria Luise von Bourbon-Parma (1751–1819), Infantin von Spanien, Prinzessin von Bourbon-Parma und Königin von Spanien
 Maria Luisa von Spanien (1782–1824), spanische Infantin und Königin von Etrurien
 María Luisa de Borbón y Vallabriga (1783–1848), spanische Aristokratin
 Maria Luise von Hohenzollern-Sigmaringen (1845–1912), Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen
 Maria Luisa von Neapel-Sizilien (Maria Luisa Immacolata di Borbone; 1855–1874), Prinzessin von Bourbon und Neapel-Sizilien
 Maria-Luise von Hannover-Cumberland (1879–1948), Königliche Prinzessin von Großbritannien und Irland, Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg

Vorname 
Maria Luise / Maria-Luise 
 Maria-Luise Mathiaschitz (* 1957), österreichische Politikerin der SPÖ und Ärztin
 Maria-Luise Rainer (* 1959), italienische Rennrodlerin und Rodeltrainerin
 Maria Luise Prean-Bruni (* 1939), österreichische Missionarin in Uganda und Autorin christlicher Bücher
 Maria Luise Schulten (* 1950), deutsche Musikpädagogin, Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Maria Luise Thurmair (1912–2005), katholische Theologin, Schriftstellerin und Kirchenlieddichterin
 Maria Luise Weissmann (1899–1929), deutsche Lyrikerin

Maria Louise
 Maria Louise Denst (1932–2016), deutsche Heimatforscherin und Mundartschriftstellerin
 Maria Louise Kirk (1860–1938), US-amerikanische Illustratorin und Malerin
 Maria Louise Koekkoek (1840–1910h), deutsche Landschaftsmalerin

Maria Luisa
 María Luisa Anido (1907–1996), argentinische Gitarristin, Komponistin und Musikpädagogin
 María Luisa Balaguer Callejón (* 1953), spanische Verfassungsrechtlerin und Richterin am Spanischen Verfassungsgericht
 María Luisa Bemberg (1922–1995), argentinische Drehbuchautorin, Film- und Theaterregisseurin
 María Luisa Bombal (1910–1980), chilenische Schriftstellerin
 María Luisa Fuster de Plaza (1919–1965), argentinische Ichthyologin
 María Luisa Landín (1921–2014), mexikanische Sängerin
 María Luisa Puga (1944–2004), mexikanische Schriftstellerin
 María Luisa Sepúlveda (1892–1958), chilenische Komponistin und Musikpädagogin

Siehe auch 
 Marie-Luise

Weiblicher Vorname